S.Knapp kan som auktorsförkortning betyda:

 Sandra Knapp
 Sandra Diane Knapp

Robotskapade auktorsförkortningar